Пётр Евсюко́в:
 Евсюков, Пётр Никитович (род. 1921) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Евсюков, Пётр Владимирович (1890—1914) — русский лётчик, пионер морской авиации. Погиб при испытании гидросамолёта М-2.